Хитотоль () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Jitotol с языка науатль можно перевести как — место, где говорят на красивом языке.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,3 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Сан-Антонио-ла-Кумбре, находится на высоте 1819 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Ринкон-Чамула-Сан-Педро, Пуэбло-Нуэво-Солистауаканом и Сан-Андрес-Дурасналем, на востоке с Симоховелем и Эль-Боске, на юге с Бочилем, на западе с Пантепеком и Районом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1915 году, по данным 2020 года в его состав входит 59 населённый пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 73,5 %;
 промышленность и строительство — 9,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 16,3 %;
 безработные — 1 %.

Сельское хозяйство 
Выращиваемые культуры: кофе, бобы, тамаринд, кукуруза и овощи.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, свиньи, лошади и домашняя птица.

Лесная отрасль 
Существует лесопилка, занимающаяся производством пиломатериалов из сосны.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 94,5 %;
 водоснабжение: 29,1 %;
 водоотведение: 91,5 %.

Туризм 
Туристов привлекают водопады Сальто-де-Хитотоль и местный карнавал.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мексика в цифрах. Хитотоль
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса